Kreuzbruch steht für:

 Kreuzbruch (Liebenwalde), Ortsteil der Stadt Liebenwalde im Landkreis Oberhavel in Brandenburg
 ein Ortsteil von Leverkusen
 Kreuzbruch (Much), ein ehemaliger Ortsteil der Gemeinde Much, Rhein-Sieg-Kreis

 eine in der Druckverarbeitung übliche Falzmethode, bei der Papierbögen zur Erzeugung von üblicherweise  8 oder 16 Seiten über Kreuz – also rechtwinklig zueinander – gefalzt werden.